

Ленінградське — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Ленінградське — село, Сарикольський район, Костанайська область